Kumejima bezeichnet:
 Kumejima (Insel), eine Insel des Ryūkyū-Archipels
 Kumejima (Okinawa), den Hauptort dieser Insel